Санше́ншо ( (произносится [sanˈʃɛnʃo̝])) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сальнес. Занимает площадь 44 км². Население — 17500 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 16 км.

История 
Первое поселение на месте города возникло около 4000 года до н. э.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Sanxenxo, Turismo Rías Baixas
 Guía de Sanxenxo
 Fotos panorámicas de Sanxenxo y Galicia

Муниципалитеты Понтеведры
Города Понтеведры